Il doppio del torneo di tennis Grand Prix Hassan II 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mikael Bauer e Piet Norval che hanno battuto in finale Ģirts Dzelde e Filip Prpic 7-5, 7-6.

Teste di serie

 Mark Koevermans /  Menno Oosting (quarti di finale)
 Mikael Bauer /  Piet Norval (campioni)

 Christer Allgårdh /  Tobias Svantesson (quarti di finale)
 Horacio de la Peña /  Jorge Lozano (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix Hassan II 1993
ATP Tour 1993